Bacchelli ist der Familienname folgender Personen:
 Riccardo Bacchelli (1891–1985), italienischer Journalist und Schriftsteller

Bacchelli ist der Name folgender Personen:
 Bacchelli (Sänger) (* 1952), spanischer Schlagersänger

Siehe auch:
 Baccelli